Пита () — город в центральной части Гвинеи, в провинции Маму.

География 
Административный центр префектуры Пита. Расположен к юго-западу от города Лабе, на высоте 913 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 13 047 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи